Йозеф Ружичка (; , , Чехословакия — , , Чехословакия) — чехословацкий борец греко-римского и вольного стилей, серебряный призёр Олимпийских игр, восьмикратный чемпион Чехословакии (1951, 1952, 1954—1956 по греко-римской борьбе, 1951, 1954, 1955 по вольной борьбе).

Биография 

Начал заниматься борьбой в 14 лет. Его, в том возрасте весящего 112 килограммов, но при этом ловкого и подвижного, отвёл в клуб  Hellas отец. Всего лишь после трёх занятий, узнав один приём, Ружичка уже смог занять третье место на чемпионате Чехословакии..

Во время войны работал кузнецом и продолжал заниматься борьбой, перейдя в клуб  Královské Vinohrady. В 1946 году остался седьмым на чемпионате Европы.

На Летних Олимпийских играх 1948 года в Лондоне выступал как в соревнованиях по греко-римской, так и по вольной борьбе, боролся в тяжёлом весе (свыше 87 килограммов). По регламенту турнира борец получал в схватках штрафные баллы. Набравший 5 штрафных баллов спортсмен выбывал из турнира.

В греко-римской борьбе титул оспаривали 9 борцов. Ружичка победил в первой встрече, а перед второй опоздал на взвешивание и был дисквалифицирован.

В вольной борьбе титул оспаривали тоже 9 борцов. Ружичка, победив в двух встречах и проиграв в одной, из турнира выбыл, заняв итоговое пятое место.

Затем перешёл в клуб Rudá Hvězda, став военнослужащим.

На Летних Олимпийских играх 1952 года в Хельсинки вновь выступал как в соревнованиях по греко-римской, так и по вольной борьбе, боролся в тяжёлом весе (свыше 87 килограммов). По регламенту турнира борец получал в схватках штрафные баллы. Набравший 5 штрафных баллов спортсмен выбывал из турнира.

В греко-римской борьбе титул оспаривали 10 борцов. Ружичка, чисто победив в первой встрече, во второй проиграл. Будучи раздосадованным неочевидным поражением, в следующих трёх встречах всех соперников тушировал, одного из них всего лишь за полминуты. Это позволило ему выйти в финал и даже, в случае чистой победы, претендовать на золотую медаль. Однако Йоханнес Коткас, который всех соперников на пути к финалу победил чисто, и здесь не изменил себе, и Ружичка остался с серебряной медалью.

В вольной борьбе титул оспаривали 13 борцов. Ружичка, чисто проиграв в первых двух встречах, из турнира выбыл.

На чемпионате мира 1955 года был четвёртым. На Олимпийские игры 1956 года по решению чехословацкой федерации борьбы не поехал, так как функционеры не имели гарантий хорошего выступления борца и Ружичка оставил спортивную карьеру.

Умер в 1986 году.

Примечания

Ссылки 
 
 

Борцы Чехословакии
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1952 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1948 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1952 года
Борцы тяжёлого веса